Виља дел Карбон има више значења:

 Општина Виља дел Карбон (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Виља дел Карбон (Виља дел Карбон, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику